Adrian Diaconu (1978) – ex pugile rumeno
Andreea Diaconu (1991) – modella rumena
Florina Diaconu (1982) – cestista rumena